Michaił Tichonrawow (1891–1970) – rosyjski żołnierz i publicysta
 Michaił Tichonrawow (1900–1974) – radziecki inżynier